Lužani (gmina Derventa) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Derventa
 Lužani (gmina Gradiška) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Lužani (gmina Prnjavor) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor
 Lužani – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje
 Lužani – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Sanski Most
 Lužani (gmina Oriovac) – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Oriovac

 Zawierające
 Lužani Bosanski – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Derventa
 Lužani Novi – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Derventa
 Lužani Zagorski – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Jesenje

 Zobacz też
 Lužany